Lustratio o lustrum – antica cerimonia di purificazione
Conspirata (Lustrum) – romanzo di Robert Harris del 2009